Felsősebes (Vyšná Šebastová), község Szlovákiában az Eperjesi járásban
 Felsősebes (Verhnyij Bisztrij), település, Majdánka része Ukrajnában, az Ökörmezői járásban